Ян Грдина (, родился 5 февраля 1976 в Градец-Кралове) — бывший чешский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего.

Игровая карьера 
В 1995 году Грдина был выбран на Драфте НХЛ командой «Питтсбург Пингвинз»: до своего перехода в 1998 году он поиграл за «Градец-Кралове» в родной Чехии, за американские «Сиэтл Тандербёрдз», «Спокан Чифс» и «Кливленд Ламберджекс». В марте 2003 года вместе с Франсуа Леру перешёл в команду «Финикс Койотс» (оттуда в состав «Пингвинов» перешли Рамзи Абид, Дан Фохт и Гийом Лефевр). В марте 2004 года перешёл из «койотов» в ряды «Нью-Джерси Девилз», а оттуда пришли Майкл Рапп и игрок из 2-го раунда Драфта НХЛ.

Во время локаута Грдина играл за «Кладно». 28 августа 2006 года подписал полугодовой контракт со шведским «ХВ71», присоединился к команде 18 октября 2006 года. Задержка была вызвана трудностями в шведском налоговом законодательстве и особым видом контракта. В сезоне 2006/2007 ещё играл и за финский ХИФК в СМ-Лиге, после продлил контракт ещё на два года.

В сезоне 2008/2009 Грдина провёл три игры за «ХВ71». Из-за проблем с бедром он отправился в США на лечение, однако вскоре завершил карьеру по состоянию здоровья. В июле 2011 года он объяснил, что две операции на бедре усилили нагрузку на больную ногу, к тому же у него возникли проблемы со спиной.

Всего за карьеру в сборной и клубах провёл 931 игру, набрал 548 очков (205 шайб + 343 передачи).

Личная жизнь 
Проживает в Градец-Кралове, является членом совета Чешской экстралиги. Дети: дочь (род. 2008) и сын (род. 2010).

Достижения 

 Чемпион Швеции 2009
 Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 1994

Статистика

В клубах 
Статистика по состоянию на 2 февраля 2010.

В сборной 
Статистика по состоянию на 14 января 2007.

Размер зарплаты

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки «Сиэтл Тандербёрдз»
Игроки «Спокан Чифс»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК ХВ71
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой